Wronowice peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Wronowice, un village dans la voïvodie de Łódź
 Wronowice, un village dans la voïvodie de Lublin
 Wronowice, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne